Shelter (englisch „Schutz“) steht für:

 Shelter (Hilfsorganisation), britische Hilfsorganisation für Obdachlose
 Shelter (Automarke), niederländische Automarke
 Dry Deck Shelter, ein U-Boot-Modul
 Hardened Aircraft Shelter, Flugzeugunterstand für Kampfflugzeuge
 Shelter (Roman), Jugendroman der Autorin Ursula Poznanski (2021)

Musik:
 Shelter (Band), US-amerikanische Punkband
 Shelter (Album), Musikalbum der Band Alcest

Filme:
 Shelter (1998), US-amerikanischer Action-Thriller
 Shelter (2007), US-amerikanischer Spielfilm
 Shelter (2010), US-amerikanischer Horrorfilm
 Shelter – Auf den Straßen von New York, US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 2014
 Shelter (2015), US-amerikanischer Science-Fiction-Thriller
 Shelter (2017) (Aus nächster Distanz), deutsch-israelischer Film von Eran Riklis

Siehe auch:
 Shelter Cove
 Shelter Island, Ort im US-Bundesstaat New York
 Shelter Islands
 Shelter Point, Landspitze Südgeorgiens
 Gimme Shelter
 Take Shelter – Ein Sturm zieht auf
 Schelter